Province de Neuquén en Argentine
 Neuquén, capitale de cette province